Pintic se poate referi la:
Pintic, sat în comuna Tulgheș, județul Harghita.
Pintic, localitate în județul Cluj.
Pinticu, sat în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud.